Pénalité est un terme pouvant renvoyer à plusieurs sujets.

Droit 
 Une pénalité appliquée dans le cadre d'un marché.

Domaine sportif 
 La pénalité en football américain.
 La pénalité en hockey sur glace.
 La pénalité en rugby à XV.
 La pénalité en rugby à XIII.
 La pénalité en roller derby.
 Les pénalités en compétition automobile : drive-through et stop-and-go.

Mathématiques 
 La « méthode des pénalités » ou « méthode du grand M », technique d'optimisation linéaire.